Epimetheus (mythologie), een van de Titanen in de Griekse mythologie
Epimetheus (maan), een maan van Saturnus